Vítek z Prčice je jméno některých členů starého českého rodu Vítkovců. 

 Vítek I. z Prčice († 1194), pravděpodobný zakladatel rodu Vítkovců, v 60. a 70. letech královský stolník
 Vítek III. mladší z Prčice a Plankenberka, syn Vítka I. z Prčice, zakladatel rodu Rožmberků

Viz též: 
 Vítek II. starší, syn Vítka I. z Prčice, předchůdce rodu pánů z Krumlova
 Vítek IV. z Klokot, syn Vítka I. z Prčice, předchůdce rodu pánů z Landštejna
 Vítek V. z Příběnic, syn Vítka III. mladšího
Vítek z Hradce, syn Jindřicha z Hradce, vnuk Vítka I. z Prčice